Tahitiaans voetbalelftal (mannen)
 Tahitiaans voetbalelftal (vrouwen)